

Anni 
83 – anno del I secolo d.C.
83 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
83 Beatrix – asteroide della fascia principale del sistema solare.
83 Leonis – sistema stellare binario nella costellazione del Leone.

Chimica 
83 – numero atomico del Bismuto (Bi).

Matematica 
83 – numero naturale

Simbologia 
 83 nella smorfia corrisponde a "Il maltempo".